Новечешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Флорешть.
 Новечешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бістра.